Neblung ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Neblung (1860–1929), deutscher Konstrukteur der ersten Automaten zur Produktion von technischen Federn in Deutschland
 Jörg Neblung (* 1967), deutscher Sportagent

Siehe auch:

 Nebelong
 Nebelung